

Astronomia 
 10683 Carter – asteroide della fascia principale

Cinema e televisione 
 Carter (Get Carter) – film del 1971 diretto da Mike Hodges
 Carter (Kateo) – film del 2000 diretto da Byeong-gil Jeong

 Carter - serie televisiva del 2018

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Carter – census-designated place della Contea di Chouteau, Montana
 Carter – città della Contea di Beckham, Oklahoma
 Carter – census-designated place della Contea di Uinta, Wyoming

Persone

Personaggi 
 John Carter – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea
 Randolph Carter – personaggio immaginario creato dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft

Altro 
 Carter – prenome inglese
 Carter – parte della bicicletta
 Carter – componente dei motori